Такмичење у скоку увис у мушкој конкуренцији на 20. Европском првенству у атлетици у дворани 1989. године одржано је 19. фебруара. у Хагу (Холандија).

Титулу европског првака освојену на Европском првенству у дворани 1988. у Будимпешти није бранио Патрик Шеберг из Шведске.

Земље учеснице 
Учествовала су 14 скакача увис из 9 земаља.

  Бугарска (1)
  Француска (2)
  Уједињено Краљевство (2)
  Грчка (2)
  Норвешка (1)
  Пољскаа (1)
  Румунија (1)
  Совјетски Савез (2)
  Западна Немачка (2)

Рекорди

Најбољи европски резултати у 1989. години 
Десет најбољи европски такмичари у скоку увис у дворани 1989. године пре почетка првенства (18. фебруара 1989), имали су следећи пласман на европској и светској ранг листи. (СРЛ)

<small>Такмичари чија су имена подебљана учествују на ЕП 1988.</small>

Освајачи медаља

Резултати

Финале 

Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља

Укупни биланс медаља у скоку увис за мушкарце после 20. Европског првенства у дворани 1970—1989.

Биланс медаља, екипно

Биланс медаља, појединачно 
У овој табели су они који су освојили најмање 2 медаље.

|}

Види још 
 Освајачи медаља на европским првенствима у дворани — скок увис за мушкарце
 Развој рекорда европских првенстава у атлетици у дворани — скок увис за мушкарце

Референце

Спољашње везе 
 Комплетни резултати са ЕПд 1989. сајт maik-richter.de
 Резултати ЕПд 1989 на сајту todor66.com
 Европско првенство у дворани 1989. на сајту ЕАА.

Европско првенство у атлетици у дворани 1989.
Скок увис на Европском првенству у атлетици у дворани